Зоя Аврумовна Шлайнинг (, урождённая Лельчук; род. 6 сентября 1961, Львов) — украинская, а с 2000 года — немецкая шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1987).

Биография 
Участница ряда чемпионатов СССР (1980—1987); лучшие результаты: 1986 (зональный турнир ФИДЕ) — 4—5-е, 1987 — 6-е. Межзональный турнир — Смедеревска-Паланка (1987) — 5-е место.

Лучшие результаты в международных соревнованиях: Одесса (1980) — 1-е; Львов (1985) — 2—4-е; Сочи (1986) — 1-е, Пётркув-Трыбунальски (1987) — 4—6-е. Победительница республиканского турнира на приз Шахматной федерации Украины (Черновцы, 1987).

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины
Шахматисты Германии